Островенка:

 Островенка (приток Луги) — река в России, протекает в Ленинградской области. 
 Островенка (приток Пагубы) — река в России, протекает в Псковской области, Ленинградской области.